Рутенија се може односити на:
 Рутенија (), латински назив за разне источнословенске области

или:
 Краљевина Рутенија, историографски назив за Краљевину Русију са центром у галичко-волинским областима
 , латиногени назив за Руско војводство (1434—1772) у саставу Краљевине Пољске
 Бела Рутенија, латиногени назив за области Беле Русије
 , латиногени назив за области Црне Русије
 Црвена Рутенија, латиногени назив за области Црвене Русије
 Карпатска Рутенија, историографски назив за области Карпатске Русије
 Поткарпатска Рутенија (вишезначна одредница)

Види још 
 Русија (вишезначна одредница)